Peter Paul Rubens, Vlaams kunstschilder, tekenaar en diplomaat
Paul Alfred Rubens, een Brits componist